Брама:
 Брама (устаревшее Бра́на) — городские, крепостные, погостные ворота, в виде арки.
 Брама — балийское божество.
 Брама — польский дворянский герб.
 Бра́ма — устаревшее к Брахма.
 Брама — деревянная барка или дебаркадер для доставки грузов с морских судов на берег по мелководной акватории.

Фамилия 
 Брама, Ваут (род. 1986) — нидерландский футболист.
 Брама, Джозеф (1748—1814) — английский изобретатель.
 Брама, Мартин (род. 1957) — британский рок-музыкант.

См. также 
 Брама светлая — порода кур.